

Cinema 
 The Perfect Crime – film del 1928 diretto da Bert Glennon
 The Perfect Crime – film del 1937 diretto da Ralph Ince
 The Perfect Crime – film del 2009 diretto da Lynda Goodfriend e Manos Krystalis

Letteratura 
 Ellery Queen e il delitto perfetto (The Perfect Crime) – romanzo di Ellery Queen del 1942
 Vai (The Perfect Crime) – romanzo di Henry Kane del 1961

Musica 
 The Perfect Crime – album degli Anti-Nowhere League del 1987
 The Perfect Crime – singolo di Grace Jones con Floppy M del 1999
 The Perfect Crime – traccia dell'album Naturaliste dei The Lucksmiths del 2003
 The Perfect Crime #2 – singolo dei The Decemberists del 2007

Televisione 
 Delitto perfetto (The Perfect Crime) – episodio della terza stagione di Alfred Hitchcock presenta
 Il crimine perfetto (The Perfect Crime) – episodio della seconda stagione de I corti (Simpson)
 The Perfect Crime – episodio della nona stagione di California